Канем (, ) — административный регион в Республике Чад. Название происходит от исторической области Канем, входившей в Средние Века в состав государства Канем-Борно.
 Административный центр — город Мао.
 Площадь — , население —

География 
Регион Канем расположен на западе Чада. На севере граничит с регионом Борку, на востоке с регионом Бахр-эль-Газаль, на юге с регионом Лак, на западе с Нигером. Через Канем проходит стратегическая транссахарская магистраль Нджамена — Бардаи (в Тибести).

Этнография 
Регион Канем населяют народы: тубу (48 % от общего числа жителей), канембу (40,5 %) и чадские арабы (5 %).

Административное деление 
Регион делится на три департамента — Канем (состоит из 4 супрефектур: Мао, Кекедина, Меле и Ваджиги), Северный Канем (состоит из 4 супрефектур: Ноку, Нтиона, Риг-Риг и Зигей) и Вади-Биссам (состоит из 2 супрефектур: Мондо и Ам-Добак).

Населённые пункты

Литература 
 

Регионы Чада